Grabotte la sotte est un conte de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier, illustré par Anne Wilsdorf, paru en 2000  et 2003  dans la collection  des éditions Bayard  du groupe Bayard presse. Le livre a été primé pour la  du Prix des Incorruptibles - Niveau CE1.

L'héroïne
Grabotte la sotte. Le mot  en parler stéphanois désigne : la petite, la plus jeune d'une famille. Ici le personnage transporté en Afrique a les mêmes caractéristiques qu'une grabotte stéphanoise, à savoir qu'elle ne tient pas en place. Elle passe son temps à sauter à la corde et elle sème le désordre dans un village d'Afrique.

Les protagonistes
le Kourou géant, un monstre à poche qui enferme les gens avant de les dévorer
les habitants du village
le chef du village
les éléphants

L'histoire
Dans une région africaine où sévit le Kourou géant, les gens disparaissent, à la grande angoisse des habitants d'un village où habite Grabotte la sotte. Les habitants ont tout essayé pour capturer le Kourou, ils ont inventé des pièges, dont le beau piège où les éléphants ont produit d'énormes crottes. Mais rien n'y fait. Et le pays entier vit dans le terreur. Sauf Grabotte qui saute par ci, saute par là, et dévaste beaucoup de choses dans le village. À tel point que les gens souhaitent que le Kourou l'enlève et la mange. Le Kourou ayant entendu ce souhait se précipite pour attraper la gamine. mais la corde à sauter sera bien utile pour le capturer.

Exploitation pédagogique
les pièges à fauves
les éléphants 
un village d'Afrique
le chef de village en Afrique

Liens internes 
 littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste

Liens externes

Grabotte la sotte